Попишки  — топоним:

Белоруссия 
 Попишки — деревня в Радунском сельсовете Вороновского района Гродненской области
 Попишки — деревня в Гервятском сельсовете Островецкого района Гродненской области
 Попишки — деревня в Рытанском сельсовете Островецкого района Гродненской области
 Попишки — деревня в Кольчунском сельсовете Ошмянского района Гродненской области